37-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 12 апреля по 16 ноября 1975 года. Победителем турнира стало киевское «Динамо» (седьмой чемпионский титул).

Единственный сезон, когда за игроками были закреплены номера согласно указанным в заявочных списках для удобства зрителей. По результатам предыдущего сезона высшую лигу покинули «Кайрат» из Алма-Аты и кишинёвская «Нистру». Вместо этих команд в группу сильнейших пробились ростовский СКА и столичный «Локомотив».

Киевское «Динамо» под руководством тренеров Валерия Лобановского и Олега Базилевича стало чемпионом, имея отрицательный баланс встреч только в матчах с «Пахтакором». Впервые в своей истории второе место в чемпионате СССР занял донецкий «Шахтёр». Третье место завоевало московское «Динамо».

Итоговая таблица

Чемпионская гонка

Матчи

Призы

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1975
1975